Hyperion bezeichnet:

In der griechischen Mythologie:

 Hyperion (Titan), den Vater des Helios
 den Beinamen des Sonnengottes Helios
 Hyperion (Sohn des Agamemnon), König von Megara, einen der Söhne von Agamemnon
 Hyperion (Sohn des Priamos), einen der Söhne des Priamos, des letzten Königs von Troja

In der Kultur:

 Hyperion (Comic), ein Comic von Franz und André-Paul Duchâteau
 Hyperion (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 1993
 Hyperion (George), einen Gedichtzyklus von Stefan George
 Hyperion (Hölderlin), einen Briefroman mit dem Titel Hyperion oder Der Eremit in Griechenland von Friedrich Hölderlin
 Hyperion (Keats), eine versepische Dichtung von John Keats
 Hyperion (Roman), einen Roman von Kai Havaii
 Hyperion (Satzschrift), eine Satzschrift der Bauerschen Gießerei
 Hyperion (Zeitschrift), eine von 1908 bis 1910 in München erschienene Zeitschrift
 Die Hyperion-Gesänge, eine Science-Fiction- bzw. Fantasy-Romanreihe von Dan Simmons
 Hyperion. , ein offenes Musiktheater von Bruno Maderna

In Natur und Technik:

 Hyperion (Baum), einen der höchsten Bäume der Erde
 Hyperion (Mond), einen Mond des Planeten Saturn
 Hyperion schroetteri, eine Laufkäfer-Art in Australien
 HMS Hyperion (H97), ein Schiff der britischen Marine
 Hyperion-Klasse, eine Kreuzfahrtschiff-Baureihe der Reederei AIDA Cruises
 Hyperion instrument, ein Erdbeobachtungsgerät der NASA
 Hyperion (Rakete), eine am Georgia Institute of Technology entworfene Hybridrakete 
 Softronic Hyperion, einen rumänischen Elektrotriebwagen
 Hyperion-Nunatakker, Nunatakker auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Hyperion (Superhaufen), einen 2018 entdeckten Supergalaxienhaufen
 Hyperion (Energylandia), eine Achterbahn im polnischen Freizeitpark Energylandia

Hyperion ist der Name folgender Unternehmen:

 Disney Hyperion, Verlag der Walt Disney Company
 , ein 1991 gegründeter New Yorker Verlag 
 , ein Hersteller von Nanotuben
 , eine Amiga OS4- und Spiele-Softwarefirma
 Hyperion Hotels, eine Marke der H-Hotels
 , ein auf EU-Projekte spezialisierter britischer Forschungsdienstleister
 , ein Hersteller von kleinen Kernkraftwerken.
 , ein englisches Plattenlabel für klassische Musik  
 , ein 2007 von Oracle übernommener Hersteller von Business-Performance-Management-Software aus Santa Clara, USA
 Hyperion-Verlag in Freiburg i.Br.

Sonstige Bedeutungen von Hyperion:

 Universitatea Hyperion, eine rumänische Hochschule in Bukarest
 Hyperion Corporation, ein fiktiver Rüstungskonzern im Videospiel Borderlands
 Hyperion (1930–1960), britisches Vollblut-Rennpferd und Zuchthengst